Schlönbach ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Schlönbach (auch: Karl Arnold Schlönbach oder Arnold Schloenbach; 1817–1866), deutscher Schriftsteller
 Urban Schlönbach (1841–1870), deutscher Geologe und Paläontologe